Дэвид Орт (; род. 13 мая 1965, Китченер, Онтарио, Канада) — канадский актёр

Биография 
Дэвид Орт родился 13 мая 1965 года в Китченере, Канада. Начал сниматься на телевидении во второй половине 80-х.

С 1999 по 2002 играл одну из главных ролей, репортёра Неда Мэлоуна, в остросюжетном сериале «Затерянный мир» по одноимённому роману писателя Артура Конана Дойла. Съёмки сериала проходили в Австралии. Впоследствии актёр снимался в эпизодах различных сериалов, также снялся во второстепенных ролях в фильмах «Белый шум 2: Сияние» и «Автоответчик: Удаленные сообщения».

В 2016 озвучил персонажа по имени Интел в компьютерной игре «Homeworld: Deserts of Kharak».

Фильмография

Ссылки 

Родившиеся 13 мая
Родившиеся в 1965 году
Родившиеся в Китченере
Актёры Канады
Киноактёры Канады
Актёры телевидения Канады
Актёры XX века
Актёры XXI века